ЕФАФ куп изазивача је била лига америчког фудбала за тимове из јужне и Централне Европе. Постојала је од 2009. до 2010. године.Такмичили су се тимови из Србије и Мађарске, затим Румуније, Италије, Турске, Хрватске и Пољске. Наследила ју је ЦЕИ Интерлига (од 2011).

Такмичарски систем 
Лига је имала осам (2009) односно 12 екипа (2010) подељених у групе. Утакмице се играју по двокружном лига систему, где победник сваке групе иде у полуфинале. Победници су играли финале на крају.

Сезона 2009. 
У сезони 2009. такмичило се осам екипа подељених у две групе по четири.

Финални турнир

Сезона 2010. 
У сезони 2010. такмичило се 12 екипа подељних у четири групе по три.

Финални турнир

Види још 
 ЕФАФ
 ЦЕИ Интерлига

Спољашње везе 
 New EFAF Competitions  

Амерички фудбал у Србији
ЕФАФ куп изазивача